Лома дел Палмар има више значења:

 Лома дел Палмар (Сан Андрес Нуксињо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лома дел Палмар (Сан Хуан Тамазола), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лома дел Палмар (Тамуин), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику